bezsenność (łac. insomnia) – zakłócenie stanu zdrowia przez niewystarczającą długość lub jakość snu
 Insomnia – singel Craiga Davida
 Insomnia – album zespołu (hed) P.E
 Insomnia – album rapera PlanBe
 Insomnia – piosenka południowokoreańskiego zespołu Stray Kids
 Insomnia – piosenka południowokoreańskiego zespołu The Rose